Строчна́я бу́ква (ма́ленькая бу́ква) — буква, размер которой меньше прописной буквы. Иногда отличается от прописной буквы графемой. Строчные буквы используются по умолчанию для написания текстов во всех случаях, за исключением тех, где по правилам требуется использование прописных (больших) букв. Например, буква «а» — строчная, а «А» — прописная.

Строчные буквы используются в европейских алфавитах: греческом, латинском, кириллическом, армянском, а также дезеретском и коптском алфавитах, Обэри-Окаимэ и Осейдже.

Первоначально при письме пользовались исключительно прописными буквами, имеющими чётко определённые верхние и нижние границы. В дальнейшем с развитием письма обычные буквы начинают противопоставляться инициалам (в европейских языках это происходит в XI—XV веках). С развитием скорописи форма букв становилась более округлой, результатом чего явилась, например, и такая форма письма, как унциал. В кириллице строчные буквы появляются в XVIII веке с введением гражданского шрифта.

Внешний вид

Латинский алфавит 
Современный стандартный латинский алфавит состоит из 26 прописных и такого же количества строчных букв:

Кириллица 
Современная русская кириллица состоит из 33 прописных и такого же количества строчных букв:

Греческий алфавит 
В новогреческом языке используются 24 прописные и 25 строчных букв:

Армянский алфавит 
Современный армянский алфавит состоит из 39 прописных и такого же количества строчных букв:

См. также 
 Минускул
 Прописная буква

Примечания 

Орфография
Типографика